Eurovision Song Contest 2023 vil være den 67. udgave af Eurovision Song Contest. Konkurrencen vil blive afholdt i Storbritannien, eftersom Ukraine, der vandt konkurrencen i 2022 med sangen "Stefania" af Kalush Orchestra, er forhindret i at afholde begivenheden på grund af Ruslands invasion af landet. European Broadcasting Union (EBU) og BBC annoncerede den 25. Juli 2022, at næste års konkurrence vil blive afholdt i Storbritannien på vegne af Ukraines . Dette vil være den 9. gang at Storbritannien afholder Eurovision Song Contest. Storbritannien er det land, der har afholdt Eurovision Song Contest flest gange, hvoraf det seneste var i Birmingham i 1998.

Lokation

Værtslandvalg 
Eurovision Song Contest 2022 blev afholdt i Torino, Italien hvor Ukraine vandt med sangen Stefania. Eurovision Song Contest skal efter reglerne så afholdes i vinderlandet, men grundet Ruslands invasion af Ukraine er der tale om at konkurrences skal afholdes i et af de store Big Five lande (Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien eller Storbritannien) for at hjælpe Ukraine med ikke at skulle holde et stort show. Ukraine har tidligere afholdt Eurovision Song Contest det skete i Eurovision Song Contest 2005 og i 2017 i Kyiv. Den 17 juni havde EBU besluttet at Eurovision 2023 skal ikke finde sted i Ukraine på grund af Ruslands invasion så derfor bliver det afholdt i et andet land i stedet men det er stadig den ukrainske TV station der står for værtsskabet. En kort række lande har angivet at de ønsker at hjælpe Ukraine, hvis de ikke er i stand til at afholde Eurovision i 2023.

  – Spansk TV-station RTVE har annonceret at hvis Ukraine ikke er i stand til at afholde Eurovision i 2023, vil de være interesseret i at afholde showet.
  – Stockholms Borgmester Anna König Jerlmyr har indgivet interesse i at Sverige skal være værtsland ved Eurovision 2023 hvis Ukraine ikke er i stand til det. Anna König Jerlmyr har været ude med forslag til arenaer man kan bruge til afholdelsen blandt andet Avicii Arena, eller Friends Arena som begge ligger i den svenske hovedstad, Stockholm. Avicii Arenaen var vært for Eurovision i 2000 og i 2016.
  – Storbritannien vandt juryens afstemning og blev nummer to i 2022-konkurrencen med sangen "Space Man" af Sam Ryder.
  – Den 15. maj 2022, var Stefano Coletta, som er i ledelsen af den italienske Tv-kanal Rai 1, var ude for at sige Italien ønsker at afholde Eurovision Song Contest 2023, hvis Ukraine er ude af stand til det. Samtidig har Stefano Lo Russo, Borgmester i Torino, sagt at Torino vil være et godt valg til værtsby, og står klar for Rai og EBU, hvis showet ikke kan afholdes i Ukraine.
  – Formanden for den polske TV-station TVP Jacek Kurski har gjort det klart at Polen står klar med hjælp til at afholde Eurovision Song Contest 2023, hvis der bliver spurgt efter hjælpen.

Eurovision Song Contest skal afholdes på britisk jord, det bekræftede Eurovision på den 25. juli 2022. Derfor er der nu startet et større arbejde med at finde ud af hvor i Storbritannien at Eurovision Song Contest 2023 skal afholdes.

Værtsbyvalg 
Samtidig med bekræftelsen af, at Det Forenede Kongerige ville være vært for konkurrencen på vegne af Ukraine, lancerede værtsbroadcasteren BBC udbudsprocessen den 25. juli 2022. BBC udtalte, at "enhver potentielle kandidater skal opfylde et sæt minimumsstandarder, der viser, at de har kapaciteten , kapacitet og erfaring til at være vært for en begivenhed af denne skala og kompleksitet. Udvælgelseskriterierne for værtsbyen i tidligere år har omfattet: et mødested, der er i stand til at rumme mindst 10.000 tilskuere, et pressecenter for maksimalt 1.500 journalister, nem tilgængelighed til en international lufthavn og hotelophold for mindst 2.000 delegerede, journalister og tilskuere. Den 7. oktober annoncerede EBU og BBC Liverpool som værtsby, med Liverpool Arena som det valgte mødested for konkurrencen.

Format 
Semifinalelodtrækningen, der bestemte i hvilken semifinale og i hvilken halvdel af den semifinale, de enkelte lande skulle deltage i, blev afholdt 31. januar 2023 ved St. George's Hall i Liverpool. De deltagende lande var delt ind i seks grupper baseret på, hvem der historisk set stemmer mest på hinanden. Dette var med til at sikre, at alle disse lande ikke havnede i samme semifinale. Det var kun landene i den enkelte semifinale, der kunne stemme på hinanden, så et land i semifinale 1 kunne ikke stemme på et land i semifinale 2. For eksempel giver de nordiske lande og balkanlandene traditionelt flere point til hinanden end til andre lande i Europa. The Big 5, der inkluderer , , ,  og , er direkte i finalen hvert år og var derfor ikke at finde i grupperne. De kan dog kun stemme i én semifinale, der også blev trukket lod om. Værtslandet er også direkte kvalificeret, hvilket betyder, at  også automatisk er kvalificeret, da de vandt sidste år.

Derfor så grupperne i år sådan ud:

Deltagende lande 
Der vil i årets Eurovision Song Contest være 37 sange.
31 sange vil konkurrere i to semifinaler, hvor det med lodtrækning afgøres i hvilken semifinale hvert land vil deltage i. Seks lande er allerede kvalificeret til finalen: Ukraine, som vandt sidste år, og The Big 5.

Semifinale 1 
Disse lande kan stemme på hinanden. ,  og  stemmer også i denne semifinale.

Semifinale 2 
Disse lande kan stemme på hinanden. ,  og  stemmer også i denne semifinale.

Finalen 
Disse lande er direkte kvalificerede til finalen

Andre lande

Aktive EBU-medlemmer 

  - Den 26. maj 2022 sagde indholdschef hos Andorras nationale TV-station RTVA, at det er usandsynligt at landet vil deltage i konkurrencen i det korte og mellemlange løb. Andorra deltog sidst i konkurrencen i 2009.
  - Den 14. oktober 2022, bekræftede Bosnien-Hercegovinas nationale public-service selskab BHRT, at landet ikke vil vende tilbage til konkurrencen i 2023 på grund af manglende finansiering. Bosnien-Hercegovina deltog sidst i konkurrencen i 2016.
  - Bulgariens nationale tv-station BNT bekræftede den 19. oktober 2022, at landet ikke vil deltage i konkurrencen i 2023 på grund af økonomiske vanskeligheder. Bulgarien deltog i konkurrencen i 2022, men kvalificerede sig ikke til finalen.
  - Det luxembourgske nationale TV-selskab RTL bekræftede den 2. august 2022, at landet ikke vil vende tilbage til konkurrencen i 2023. Selskabet sagde, at de "på nuværende tidspunkt fokuserer på nyheder og aktuelle begivenheder over musik og underholdningsprogrammer" og at deltagelse i Eurovision "vil betyde et økonomisk pres på selskabet". Luxembourg deltog sidst i konkurrencen i 1993.
  - Den 22. november 2021 blev det berettet, at der var afsæt penge i Monacos statsbudget til at deltage i konkurrencen i 2023. Disse planer blev imidlertid forsinkede, idet lanceringen af Monaces nye nationale TV-station, Monte-Carlo Riviera TV, blev udskudt til mellem juni og september 2023 i stedet for i slutningen af 2022. Det sætter derfor Monacos gendeltagelse i konkurrencen til tidligt i 2024. Den 5. september 2022 bekræftede Monaco Media Diffusion, at landet ikke ville deltage i konkurrencen i 2023. Monaco deltog sidst i 2006.
  - På grund af økonomiske vanskeligheder og mangel på interesse fra sponsorer, bekræftede Montenegros nationale TV-station RTCG den 13. oktober 2022, at landet ikke vil deltage i konkurrencen i 2023. Kort derefter sagde Enisa Nikaj, som repræsenterede staten New York ved det første American Song Contest, at hun skulle repræsentere Montenegro i 2023 med sangen "Olé".
  - Den 14. oktober 2022 bekræftede det nordmakedonske nationale TV-selskab MRT, at landet ikke vil deltage i konkurrencen i 2023 på grund af økonomiske vanskeligheder. MRT vil imidlertid stadig sende konkurrencen, og håber at deltage igen i 2024.
  - Den 10. juni 2022 bekræftede den slovakiske nationale TV-station RTVS, at landet ikke vil vende tilbage til konkurrencen i 2023 på grund af økonomiske vanskeligheder og lave seertal, da landet deltog i konkurrencen. Slovakiet deltog sidst i konkurrencen i 2012.

Ikke EBU-medlemmer 
  - I 2021 blev den hviderussiske tv-kanal BTRC suspenderet efter EBU var blevet enige om det. Suspensionen skete på baggrund af, at den hviderussiske regering brugte tv-kanalen som et propagandaværktøj. Pr. 1. juni 2021 blev Hviderusland udelukket medlemskab af EBU i mindst 3 år.
  - Den 16. maj 2022 fortalte RTK's direktør/general Shkumbin Ahmetxhekaj at Kosovo ønsker at søge optagelse i EBU i slutningen af 2022. På den måde giver det Kosovo mulighed for at deltage i Eurovision Song Contest.

Referencer

Eksterne links 
 

 
2023
Begivenheder i 2023